Джордж Де́вол (; ) — американский изобретатель-робототехник, создатель  — первого промышленного робота. «Отец современной робототехники».

Биография 
Джордж Девол родился 20 февраля 1912 года в городе Луисвилл (штат Кентукки, США). Окончив среднюю школу, он решил отказаться от высшего образования, а заняться бизнесом. В 1932 году он открыл небольшую компанию, занимавшуюся записью звука для кинофильмов, так как в этот период звуковое кино стало активно вытеснять немое. Его фирма просуществовала до 1939 года, не выдержав конкуренции с RCA и Western Electric. К середине 1930-х годов относятся два заметных изобретения Девола: промышленное освещение и автоматически открывающаяся дверь «Швейцар-призрак». В 1939 году он пытался запатентовать другое своё изобретение: автоматически открывающиеся и закрывающиеся стиральные машины, но его заявка была отложена «до окончания конфликта».

В 1940 году Девол предложил свои услуги корпорации Sperry, которая назначила его руководителем отдела специальных проектов, разрабатывавшего радиолокационные приборы и микроволновое испытательное оборудование. Также во время войны изобретатель оказывал услуги компании . В 1943 году она создала для него специальное подразделение General Electronics Industries в городке Гринвич (штат Коннектикут), где до конца войны производились антирадарные комплексы и радиолокационное оборудование. После окончания войны Девол покинул Auto-Ordnance Company, так как разошёлся во мнениях относительно будущего мирного применения ряда своих изобретений. Некоторое время работал на RCA в скромной должности менеджера по продажам электроники в Восточной Европе. В 1946 году запатентовал магнитную записывающую систему для управления машинами и цифровое воспроизводящее устройство для них. Был членом команды, разработавшей микроволновую печь Speedy Weeny, которая сама готовила и раздавала хот-доги в общественных местах (в том числе на Центральном вокзале Нью-Йорка).

В конце 1950-х годов Девол изобрёл  — первого промышленного робота (патент 2988237, выдан в 1961 году), чтобы поднимать горячие куски металла из машины литья под давлением и укладывать их в штабель. В течение следующих пяти лет робот проходил исследования и испытания, после чего началось его массовое производство. Unimate мог варить, обрабатывать материалы и выполнять другие функции. К 1975 году Unimation показала первую прибыль. В 1978 году сотрудник компании, , изобрёл робота PUMA, являющегося усовершенствованной модификацией Unimate. В 1983 году компания была продана за 107 миллионов долларов (более 287 миллионов долларов в ценах 2021 года).

В 2005 году журнал «Популярная механика» назвал Unimate Девола одним из 50 лучших изобретений за последние 50 лет.

Также Девол имеет более сорока́ патентов на визуальные и тактильные датчики для роботов, коаксиальные разъемы, многоразовые контейнеры и магнитострикционные манипуляторы.

Джордж Девол скончался 11 августа 2011 года, не дожив полгода до своего 100-го дня рождения, в своём доме в городке  (штат Коннектикут). У него остались два сына, две дочери, пять внуков/внучек и пять правнуков/правнучек.

Признание 
 1985 — Почётный член Общества инженеров-технологов
 1989 — Почётная докторская степень от Бриджпортского университета
 2011 — включён в Национальный зал славы изобретателей
 член Зала славы автоматизации
 экземпляры Unimate выставлены в , там же хранится архив Девола

Примечания 

Изобретатели США
Изобретатели XX века
Робототехники
Члены Национального зала славы изобретателей